Franse familienaam. In de 17de eeuw waren verschillende personen met die naam actief als kunstenaar en/of kunsthandelaar:

 Nicolas (I) Berey
 Nicolas (II) Berey
 Claude-Auguste Berey
 Jean-Baptiste Berey: schilder in Parijs tijdens het laatste kwart van de 17de eeuw; geboorte- en sterfdatum niet bekend. Zijn naam wordt ook soms "Bercy" geschreven.

Hongaarse familienaam

 Lajos Berey: Hongaars architect (Pécz, 1887 - Boedapest, 1944).